Mayberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mayberry Township (Illinois)
 Mayberry Township (Pennsylvania)